Bathylagidae är en familj av fiskar. Bathylagidae ingår i ordningen norsartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bathylagidae 22 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Bathylagidae